Judiska centralrådet kan syfta på:

 Judiska centralrådet, Sverige – organiserar judiska församlingarna och judar i Sverige, och fördelar bidrag från myndigheten för stöd till trossamfund 
 Judiska centralrådet, Tyskland – en judisk organisation i Tyskland